Фресно-де-Родилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,06 км². Население — 48 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса